Il singolare del torneo di tennis Copa FVT 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Tadeja Majerič che ha battuto in finale Adriana Pérez 1-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Tadeja Majerič (Campionessa)
 María Irigoyen (semifinali)
 Adriana Pérez (finale)
 Maria-Fernanda Alvarez-Teran (quarti di finale)

 Amanda Carreras (quarti di finale)
 Catalina Pella (semifinali)
 Cecilia Costa Melgar (quarti di finale)
 Carolina Zeballos (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa FVT 2013